Рита Николаевна Ачкина (1 февраля 1938, Могилёв, Белорусская ССР, СССР) — советская лыжница, призёрка Олимпийских игр, чемпионка мира. Первая уроженка Белоруссии призёрка зимних Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1969).

Биография 

На Олимпиаде-1964 в Инсбруке заняла 10-е место в гонке на 5 км.

На Олимпиаде-1968 в Гренобле завоевала бронзу в эстафетной гонке, кроме того была 6-й в гонке на 5 км.

На чемпионате мира-1966 в Осло стала чемпионкой в эстафетной гонке и завоевала бронзу в гонке на 5 км.

В 1965 году стала абсолютной чемпионкой СССР победив в личных гонках на 5 и 10 км и эстафете.

После завершения спортивной карьеры работала учителем физкультуры в начальной школе. В настоящее время проживает в Москве, по состоянию на 2010 год, несмотря на преклонный возраст продолжала работать учителем физкультуры.

В некоторых источниках Ачкину ошибочно именуют Маргаритой, но её имя записанное в её документах это Рита, об этом сама Ачкина говорила в своих интервью.

Ссылки 
 
 

Лыжники СССР
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Чемпионы СССР по лыжным гонкам
Заслуженные мастера спорта СССР